

Нью-Вашингтон — місто, штат Пенсільванія
 Нью-Вашингтон — селище, штат Огайо
 Нью-Вашингтон — переписна місцевість, штат Індіана